Carlos Alejandro de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Karl Alexander von Thurn und Taxis; Ratisbona, 22 de febrero de 1770 - Dischingen, 15 de julio de 1827) fue el 5.º príncipe de Thurn y Taxis, jefe de la Compañía Postal de Thurn y Taxis (Thurn-und-Taxis-Post), y jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 13 de noviembre de 1805 hasta su muerte. También se convirtió en Generalpostmeister nominal (maestro general) del Correo Postal Imperial hasta la abdicación del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Primeros años 
Carlos Alejandro estudió en las universidades de Estrasburgo, Wurzburgo y Maguncia, y subsecuentemente realizó un tour por Europa. En 1797, fue elegido sucesor de su enfermo padre como comisario principal (Prinzipalkommissar) en la Dieta Imperial Perpetua en Regensburg. Carlos Alejandro también trabajó para el emporio postal de Thurn y Taxis, operando durante un periodo de decadencia debido a la pérdida gradual de territorio como resultado de las guerras napoleónicas.

Matrimonio y descendencia 
Carlos Alejandro contrajo matrimonio con la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz, el cuarto de los vástagos y tercera hija del gran duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y de su esposa, la landgravina Federica de Hesse-Darmstadt, el 25 de mayo de 1789 en Neustrelitz. Este matrimonio lo convertiría a la larga en cuñado del rey Federico Guillermo III de Prusia, ya que él estaba casado con la hermana menor de su esposa, la conocida Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Carlos Alejandro y Teresa tuvieron siete hijos:

 Carlota Luisa (24 de marzo de 1790-22 de octubre de 1790).
 Jorge Carlos (26 de marzo de 1792-20 de enero de 1795).
 María Teresa (6 de julio de 1794-18 de agosto de 1874), casada con el príncipe Pablo Antonio de Esterházy de Galántha; con descendencia. Es ancestro de la princesa Gloria de Thurn y Taxis.
 Luisa Federica (29 de agosto de 1798-1 de diciembre de 1798).
 María Sofía Dorotea (4 de marzo de 1800-20 de diciembre de 1870), casada con el duque Pablo Guillermo de Wurtemberg; con descendencia.
 Maximiliano Carlos (3 de noviembre de 1802-10 de noviembre de 1871), 6º príncipe de Thurn y Taxis. Casado en primeras nupcias con la baronesa Guillermina de Dörnberg, y en segundas nupcias con la princesa Matilde Sofía de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg; con descendencia de ambos matrimonios.
 Federico Guillermo (29 de enero de 1805-7 de septiembre de 1825), soltero y sin descendencia.

Continuación de la compañía postal 

Después del fin del Sacro Imperio Romano Germánico, el sistema postal de Thurn y Taxis continuó como compañía privada. Desde 1806, Carlos Alejandro dirigió una compañía postal privada, la Thurn-und-Taxis-Post. Inicialmente existió como dependiente de algunos Estados miembros de la Confederación del Rin, como Baden, Baviera y Wurtemberg. Baviera, sin embargó, nacionalizó el sistema postal dos años más tarde. Después del Congreso de Viena, Carlos Alejandro se hizo cargo de los servicios postales de Hesse y Turingia, así como los de las ciudades de la Liga Hanseática de Bremen, Hamburgo, Lübeck y Schaffhausen. A partir de 1820, la compañía empezó a prosperar de nuevo, así que Carlos Alejandro empezó a adquirir grandes cantidades de posesiones de tierra.

Adquisición de nuevo territorio 
De acuerdo con el Acta de la Confederación del Rin, acordada entre Napoleón Bonaparte y los príncipes de la Confederación del Rin, el Principado de Thurn y Taxis perdió su independencia y fue mediatizado en 1806. Desde entonces, los príncipes de Thurn y Taxis (y así también Carlos Alejandro), dependiendo de los territorios que poseían, estaban sujetos al rey de Wurtemberg o a los príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen. Como compensación, la Casa de Thurn y Taxis recibió la Abadía Imperial de San Emerano y territorios asociados en Ratisbona. Carlos Alejandro también recibió como jefe de la Casa de Thurn y Taxis, posesiones prusianas en el Gran Ducado de Varsovia. En 1822/23, compró del conde Kinsky y otros el castillo medieval de Richenburg en Bohemia.

Títulos y estilos 
 22 de febrero de 1770-17 de marzo de 1773: Su Alteza Serenísima el príncipe Carlos Alejandro de Thurn y Taxis.
 17 de marzo de 1773-13 de noviembre de 1805: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Thurn y Taxis.
 13 de noviembre de 1805-15 de julio de 1827: Su Alteza Serenísima el príncipe de Thurn y Taxis.

Honores 
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad (Principado de Thurn y Taxis)
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Behringer: Thurn und Taxis, München 1990 ISBN 3-492-03336-9
 Wolfgang Behringer: Im Zeichen des Merkur, Göttingen 2003 ISBN 3-525-35187-9
 Wolfgang Behringer: Innovative Reichsfürsten, in: Damals, Juli 2005
 Martin Dallmeier: Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens, Lassleben, Kallmünz 1977
 Ludwig Kalmus: Weltgeschichte der Post, Wien 1937
 Max Piendl: Das fürstliche Haus Thurn und Taxis, Regensburg 1980
 Europäische Stammtafeln Band V, Genealogie Thurn und Taxis, Tafel 131
 Eugen Lennhoff/Oskar Posner: Internationales Freimaurer-Lexikon. Wien 1932, Nachdruck: Almathea-Verlag München 1980

Enlaces externos 

Príncipes de Thurn y Taxis
Nacidos en Ratisbona
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)